Die League of Ireland 1992/93 war die 72. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Shelbourne FC.

Cork City gewann den ersten Titel in der Vereinsgeschichte.

Modus 
Das Ligaformat wurde im Vergleich zum Vorjahr geändert: Zuerst spielten die zwölf Teams einen Grunddurchgang aus Hin- und Rückrunde. Die besten sechs Mannschaften qualifizierten sich für die Meisterrunde, während die restlichen sechs Teams in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpften. Gespielt wurde jeweils eine Hin- und Rückrunde, Punkte aus der Vorrunde wurden mitgenommen.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

1. Playoff 
Da die ersten drei Mannschaften punktegleich waren, spielten sie in einer Hin- und Rückrunde um den Meistertitel. Punkte wurden dabei nicht mitgenommen.

2. Playoff 
Aufgrund der Punktegleichheit wurde in einer einfachen Runde der Meister ermittelt.

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegation 
Das zehntplatzierte Waterford United verlor die Relegation gegen den Dritten der First Division, Monaghan United, und stieg ab.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Premier Division extratime.ie
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1993
Fußballsaison 1992/93